Эдиша:
 Эдиша — село в Джалилабадском районе Азербайджана.
 Эдиша — село в Ходжавендском районе Азербайджана.